Sautner ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Sautner (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Franz Sautner (1872–1945), österreichischer Genremaler und Bildhauer
 Johann Sautner (1747–1823), Bildhauer in Wien
 Kaspar Sautner, Tiroler Freiheitskämpfer 
 Thomas Sautner (* 1970), österreichischer Maler und Schriftsteller
 Zacharias Sautner (* 1979), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Sauter